Bosznia-Hercegovina
 Ljeskovac, falu Bijeljina községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Ljeskovac, falu Dvor községben, Sziszek-Monoszló megyében
Kordunski Ljeskovac, falu Rakovica községben, Károlyváros megyében
Plitvički Ljeskovac, falu Plitvicka Jezera községben, Lika-Zengg megyében